Abu-Yahya al-Qazwiní, famós geògraf àrab (1203-1283)
 Najm-ad-Din Úmar al-Qazwiní (mort 1276), astrònom persa conegut com Al-Katibí
 Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad ibn Yazid ibn Maja ar-Rabí al-Qazwiní, erudit expert en cites de Mahoma
 Aref Qazwiní (), poeta iranià
 Farkad al-Qazwiní, polític iraquià
 Mir Emad Hassani Qazwiní, (1554-1615), mestre de cal·ligrafia
 Abu-Hàtim Mahmud ibn al-Hàssan at-Tabarí (Amol, Tabaristan, ), jurista xafiïta
 Jalal-ad-Din Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad ibn Abd-ar-Rahman ibn Úmar al-Qazwiní (1268-1338), gran cadi de Síria i Egipte, conegut també com a Khàtib Dimaixk
 Najm-ad-Din Abd-al-Ghaffar ibn Abd-al-Karim, jurista xafiïta i sufí (mort 1266)